El Rosario pode ser:

El Rosario (Colômbia) - município do departamento de Nariño

El Rosario - município do departamento de Cuscatlán
El Rosario - município do departamento de Morazán
El Rosario - município do departamento de La Paz

El Rosario - município da ilha de Tenerife na província de Santa Cruz de Tenerife, Ilhas Canárias

El Rosario (Comayagua) - cidade do departamento de Comayagua
El Rosario (Olancho) - cidade do departamento de Olancho

El Rosario - comunidade no estado de Baja California Norte
Estação El Rosario - uma das estações do Metrô da Cidade do México, situada na Cidade do México

El Rosario (Nicarágua) - município no departamento de Carazo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos